Керкинский округ — единица административного деления Туркменской ССР, существовавшая с декабря 1924 по июль 1930 года и с февраля 1933 по ноябрь 1939. Административный центр — город Керки.

Округ в 1924—1930 
Образован в 1924 году на территории бывшего Керкинского вилайета Туркменской АО Бухарской НСР.

Изначально делился на 4 тумена: Керкинский, Кизыл-Аякский, Халачский, Ходжамбасский.

В январе 1925 вместо туменов было образовано 6 районов: Келифский, Керкинский, Кизыл-Аякский, Ташрабадский, Халачский, Ходжамбасский. В конце года образован Карлюкский район.

В августе 1926 упразднены Келифский и Ташрабадский районы, создан Чаршангинский район.

Округ упразднён в июле 1930, как и большинство округов СССР. Районы переданы в прямое подчинение Туркменской ССР.

По данным переписи 1926 года численность населения составляла 128,3 тыс. чел. В том числе туркмены — 81,5 %; узбеки — 13,9 %; русские — 3,0 %.

Округ в 1933—1939 
Вновь округ был образован в феврале 1933 в качестве пограничного округа (которые тогда создавались вдоль границ СССР).

Включал 7 районов: Бурдалыкский, Карлюкский, Керкинский, Кизыл-Аякский, Халачский, Ходжамбасский, Чаршангинский.

Упразднён в ноябре 1939 в связи с введением областного деления в Туркменской ССР.

Ссылки 
 

Округа Туркменской ССР